O termo Difusora está presente em várias emissoras de rádio brasileiras:

Amazonas
 Rádio Difusora do Amazonas 
 BandNews FM Difusora

Maranhão
 Difusora FM (São Luís)
 Nova FM (São Luís), anteriormente Rádio Difusora

Paraná
 Rádio Difusora (Ponta Grossa)
 CBN Vale do Iguaçu, anteriormente "Rádio Difusora União"

Piauí
 Rádio Difusora (Teresina) 
 Rádio Difusora de Picos 

Rio Grande do Sul
 Rádio Difusora (Bagé)
 Rádio Difusora (Bento Gonçalves)
 Rádio Difusora Caxiense, de Caxias do Sul
 Rádio Bandeirantes Porto Alegre, anteriormente "Rádio Difusora"

São Paulo
 Rádio Difusora (São Paulo), da cidade de São Paulo
 Difusora FM (São Paulo), da cidade de São Paulo
 Rádio Difusora (Penápolis)
 Jovem Pan News Campinas. anteriormente "Rádio Difusora"
 Mix FM Catanduva - estação de rádio de Catanduva, São Paulo, anteriormente Rádio Difusora
 Rádio Boa Nova - estação de rádio de Guarulhos, São Paulo, anteriormente Rádio Difusora Hora Certa

Outros estados
 Rádio Difusora (Maceió), de Alagoas
 Rádio Difusora de Macapá, do Amapá
 Rádio Difusora dos Inhamuns, do Ceará
 Rádio Difusora Pantanal, de Mato Grosso do Sul
 Rádio Difusora Paraisense, de Minas Gerais
 Rádio Popular, do Rio de Janeiro, anteriormente "Rádio Difusora"

Difusora